Алоха () — гавайское приветствие. Также может означать:

Топонимы США 
  — тауншип в Мичигане.
  — статистически обособленная местность в Орегоне.

Прочее 
 Алоха — кратер на Луне.
 Алоха — башня на Гавайях.
 Алоха — американский фильм 2015 года.

См. также 
 «Алоха Оэ» — гавайская песня.
 «Гавайи Алоха» — гавайская песня, неофициальный гимн.
 «Алоха, Скуби-Ду!» — мультфильм.
  (1906—1996; наст. имя Идрис Галсия Холл) — канадо-американская путешественница, лётчица, кинематографист и писательница.
 ALOHAnet — первая в мире компьютерная сеть.
 Aloha Airlines — гавайская авиакомпания, работавшая в 1946—2008 годах.
 Aloha from Hawaii: Via Satellite — альбом Элвиса Пресли.
 Aloha From Hell — немецкая музыкальная группа, существовавшая с 2006 по 2010 год.